Rex Ingram (regisseur), Amerikaans filmregisseur
 Rex Ingram (acteur), Amerikaans acteur